Onna puede hacer referencia a varias poblaciones:

 El pueblo de Onna, en Italia.
 El pueblo de Onna, en Japón.
 El pueblo de Onna, en Holanda.
 El antiguo nombre de la población de Nursling, en Inglaterra.